MacDiarmid bzw. McDiarmid ist der Familienname folgender Personen:
 Alan MacDiarmid (1927–2007), neuseeländischer Chemiker
 Archie McDiarmid (1881–1957), kanadischer Hammerwerfer
 Donald McDiarmid (* ?), kanadischer Tennisspieler
 Hugh MacDiarmid (1892–1978), schottischer Poet 
 Ian McDiarmid (* 1944), schottischer Schauspieler
 John Stewart McDiarmid (1882–1965), kanadischer Politiker
 Roy W. McDiarmid (* 1940), US-amerikanischer Herpetologe
 Sarah McDiarmid (* 1984), kanadische Alpin- und Geschwindigkeitsskifahrerin